Acanthodrilidae är en familj av ringmaskar. Acanthodrilidae ingår i ordningen Crassiclitellata, klassen gördelmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Acanthodrilidae 123 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gördelmaskar
Acanthodrilidae